Fabian Lüthi, né le  à Lützelflüh en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || EHC Aarau || 
|| 7 || 1 || 4 || 5 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA
|| 49 || 1 || 7 || 8 || 12 || 13 || 2 || 1 || 3 || 18 
|-
| 2009-2010 || SC Langenthal || LNB
|| 3 || 3 || 3 || 6 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA
|| 26 || 4 || 3 || 7 || 0 || 10 || 1 || 1 || 2 || 0  
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA
|| 45 || 5 || 12 || 17 || 10 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA
|| 46 || 2 || 8 || 10 || 33 || 14 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 31 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||34 ||2 ||4 ||6 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
| 2015-2016|| HC Bienne|| LNA|| 43 || 4 || 8 || 12 || 12 || 12 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Bienne || LNA || 43 || 4 || 4 || 8 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2017-2018 || HC Bienne || LNA || 44 || 6 || 7 || 13 || 14 || 12 || 4 || 3 || 7 || 2 
|-
| 2018-2019 || HC Bienne || LNA || 36 || 3 || 1 || 4 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2019-2020 || HC Bienne || LNA || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1989
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie